Portão - um ponto de entrada para um espaço fechado por paredes

Localidades

Portão (Rio Grande do Sul)
Portão (Curitiba) - um bairro da zona oeste da cidade de Curitiba

Desambiguação